Uddybende artikel: BNP Paribas Open

BNP Paribas Open 2009 var en professionel tennisturnering, som blev spillet udendørs på hard court. Det var 33. udgave af turneringen, men BNP Paribas var titelsponsor for første gang – tidligere var turneringen kendt under navnet Pacific Life Open. Den var en del af ATP World Tour 2009, hvor den var kategoriseret som årets første ATP World Tour Masters 1000-turnering, samt WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som årets første WTA Premier Mandatory-turnering. Begge kategorier rangerede blot et niveau lavere end Grand Slam. Både mændenes og kvindernes turnering blev afviklet på Indian Wells Tennis Garden i Indian Wells, Californien, USA i perioden 9. – 22. marts 2009.

Verdensranglistens nr. 1, førsteseedede Rafael Nadal, vandt herresingleturneringen for anden gang i karrieren efter finalesejr over Andy Murray med 6-1, 6-2. Sejren var Nadals 13. ATP World Tour Masters 1000-titel, og dermed nærmede han sig Andre Agassis rekord på 17 turneringssejre i den kategori. Det var samtidig spanierens andet turneringssejr i 2009 (den første blev vundet i Australian Open) og den 33. i karrieren.

Herredoubletitlen blev vundet af det amerikanske par Mardy Fish og Andy Roddick, som i finalen vandt 3-6, 6-1, [14-12] over israeleren Andy Ram (der sammen med Jonathan Erlich var forsvarende mester) og hviderusseren Maks Mirnji. Sejren var Fish og Roddick's anden ATP Tour-titel som par – den første blev vundet i Houston i 2002.

I damesingle blev finalen et opgør mellem Vera Zvonareva (seedet 4) og den forsvarende mester Ana Ivanović (seedet 5), som russeren vandt med 7-5, 6-2. Zvonareva sikrede sig dermed karrierens 9. og indtil da største singletitel på WTA Tour'en. Sejren var ligeledes russerens anden titel på WTA Tour 2009, idet hun tidligere på året også havde vundet turneringen i Pattaya.

Dagen før damesinglefinalen havde Zvonareva sammen med Viktoria Azarenka ligeledes vundet doublefinalen med 6-4, 3-6, [10-5] over Gisela Dulko og Shahar Pe'er. Begge finaleparrene var useedede, og det russiske-hviderussiske par spillede sin kun anden turnering som par og vandt deres første titel sammen.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen i herresingle har deltagelse af 96 spillere. Heraf havde de 79 kvalificeret sig via deres ranglisteplacering. Derudover havde 12 spillere kvalificeret sig gennem kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), mens de resterende 5 spillere havde modtaget et wildcard (markeret med WC nedenfor).

1. – 4. runde (øverste halvdel)

1. – 4. runde (nederste halvdel)

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle har deltagelse af 96 spillere. Heraf havde de 76 kvalificeret sig via deres ranglisteplacering. Derudover havde 12 spillere kvalificeret sig gennem kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), mens de resterende 8 spillere havde modtaget et wildcard (markeret med WC nedenfor).

Urszula og Agnieszka Radwańska nåede begge ottendedelsfinalerne og blev dermed det kun tredje søstrepar, som inden for de sidste 25 år havde nået ottendedelsfinalerne i samme turnering på dette niveau. De to første søstrepar var bulgarerne Maleeva og amerikanerne Venus og Serena Williams.

1. – 4. runde (øverste halvdel)

1. – 4. runde (nederste halvdel)

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 BNP Paribas Open  
 ATP World Tour – BNP Paribas Open 2009
 WTA Tour – BNP Paribas Open

Noter 

WTA Tour 2009
ATP Tour 2009